Rouvray puede referirse a: 

 Rouvray, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Rouvray, comuna francesa situada en Eure.
 Rouvray, comuna francesa situada en Yonne.